Een verkeersweg:
 N901 (Nederland), zie Provinciale weg 901

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing